Pseudocytoplacosphaeria är ett släkte av svampar. Pseudocytoplacosphaeria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudocytoplacosphaeria